Saint-Pons (Alpy Górnej Prowansji) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Saint-Pons (Ardèche) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy